Tielemans est un nom de famille flamand.

Il existe plusieurs variantes :
 Tieleman, Thieleman, , Tielman, Thielman, Tielmans, Thielmans
 , Thielmanns, Tielmann, Tielmance
 Tiereman
 Thileman, Thilemans, , Tillemans, Thilleman, Thillemans, Tillema
 Thillmann, Thillmanns, Thillmany, Tillmans, Tillmanns, Tillmann, Thilmann, Thilmanne
 Thilmans, Thilmant, Thilmany, Thilmanij, Thilmont
 Tillemant, Tillement, Tillemont
 , Tilmans, Thilmann, Thilmane, Thilmanne, Thilmant, Thilmon, Thilmont
 Tylleman, Tylmans

Il est notamment porté par :
 Jean-François Tielemans ou François Tielemans, né le  et mort le , est un ministre et homme politique libéral belge.
 Youri Tielemans, né le , est un footballeur international belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand